Виктория Николаевна Мазур (4 августа 1946, Могилёв — 1 марта 2015, Минск) — советская и белорусская артистка оперетты, лирико-драматическое сопрано, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра, народная артистка Беларуси (1997).

Биография 
Родилась в Могилёве. Её мать была медик, отец — военным. Закончила Могилёвское музыкальное училище (отделение хорового дирижирования), а затем вокальное отделение Белорусской государственной консерватории. Планировала стать оперной певицей, но, учась 4-м курсе консерватории, подала на конкурс вновь формировавшегося театра музкомедии и была принята.

С 1970 года — актриса Белорусского государственного академического музыкального театра, года основания театра, где стала первой примой и проработала в нём более 30 лет. Сыграла более сорока ролей в опереттах, музыкальных комедиях, мюзиклах, выступала в многочисленных концертах перед зрителями Беларуси и зарубежных стран.

Умерла 1 марта 2015 года.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка Белорусской ССР (1982).
 Народная артистка Беларуси (1997).

Работы в театре 

 «Королева чардаша» Имре Кальмана — Цецилия
 «Сильва» Имре Кальмана — Сильва
 «Марица» Имре Кальмана — Марица
 «Принцесса цирка» Имре Кальмана — Теодора
 «Фиалка Монмартра» Имре Кальмана — Виолетта и Мадлен
 «Дьявольский наездник» Имре Кальмана — Джулия
 «Летучая мышь» И. Штрауса — Розалинда
 «Ночь в Венеции» И. Штрауса — Аннина
 «Весёлая вдова» Ф. Легара — Ганна
 «Фраскита» Ф. Легара — Фраскита
 «Цыганская любовь» Ф. Легара — Зорика и Илона
 «Хелло, Долли!» Дж. Хермана — Долли
 «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу — Элиза Дулитл
 «Пенелопа» А. Журбина — Пенелопа
 «Бабий бунт» Е. Птичкина — Настя
 «Павлинка» Ю. Семеняко — Павлинка
 «Неделя вечной любви» Ю. Семеняко — Олимпиада
 «Поёт „Жаворонок“» Ю. Семеняко — Ирина

Примечания

Ссылки 
 Звезда белорусской оперетты Виктория Мазур празднует 65-летний юбилей. // Столичное телевидение. 04.08.2011

Выпускники Белорусской академии музыки
Народные артисты Беларуси
Заслуженные артисты Белорусской ССР